«Ллойд Сондерс Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему руководителю клуба Западной хоккейной лиги. Назван в честь комментатора Ллойда Сондерса.

Победители

См. также
Лучший руководитель года OHL
Джон Хорман Трофи (QMJHL)

Примечания

Награды Западной хоккейной лиги